Barcelona